De gecombineerde 3000 en 5000 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2015/2016 ging van start op 13 november 2015 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 12 maart 2016.

Titelverdediger was Martina Sáblíková uit Tsjechië. Sáblíková won dit jaar voor de tiende maal op rij de wereldbeker over 3000 en 5000 meter.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Inzell

Heerenveen

Stavanger

Erfurt

Vrouwen 3000 meter
2015/2016